Oakwood (Condado de Cuyahoga)
Oakwood (Geórgia)
Oakwood (Illinois)
Oakwood (Missouri)
Oakwood (Oklahoma)
Oakwood (Pensilvânia)
Oakwood (Texas)
Ou ainda:
Oakwood Hills
Oakwood Park
Oakwood (Leeds)

Desambiguação